Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Флавія Пеннетта.

Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Андреа Петкович з рахунком 7–5, 0–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

Четверо півфіналісток турніру в Токіо вийшли без боротьби в друге коло:
  Вікторія Азаренко
  Петра Квітова
  Агнешка Радванська
  Віра Звонарьова

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= М Бартолі
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= І Бенешова
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Моріта
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= К Макгейл
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= К Суарес Наварро
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Макарова
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Л Шафарова
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= А Петкович
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=13
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Б Заглавова-Стрицова
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ш Пеєр
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Третій Кваліфаєр 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=3
| RD1-team1=| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Аранча Парра Сантонха
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Алла Кудрявцева
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=13
| RD1-team4= Катерина Бондаренко
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2='''6
| RD1-score4-3=2

| RD2-seed1=3
| RD2-team1=

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Eight кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

China Open, одиночний розряд
China Open (теніс) 2011